

Cinema 
 Tom and Jerry – serie di cortometraggi d'animazione in stop motion con live action degli anni venti creata da JL Roop
 Tom and Jerry – personaggi di fantasia in una serie di cartoni animati prodotti dalla Van Beuren Studios e distribuito dalla RKO Pictures
 Tom & Jerry (Tom and Jerry) – serie di cortometraggi d'animazione creata nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera incentrata sulla rivalità tra i due protagonisti: Tom e Jerry
 Tom & Jerry: il film – film d'animazione del 1992 diretto da Phil Roman
 Tom & Jerry –  film del 2021 diretto da Tim Story

Fumetti 
 Tom & Jerry – serie a fumetti dagli anni Cinquanta agli anni Novanta

Musica 
 Tom & Jerry – duo di chitarristi statunitensi
 Tom & Jerry – primo nome del duo Simon & Garfunkel
 Tom & Jerry – album di Simon & Garfunkel del 2002

Televisione 
 The Tom & Jerry Show – serie animata del 1975
 Tom & Jerry Comedy Show (Tom and Jerry Comedy Show) – serie animata trasmessa dal 1980 al 1982
 Tom & Jerry Kids (Tom & Jerry Kids Show) – serie animata trasmessa dal 1990 al 1993
 Tom & Jerry Tales (Tom and Jerry Tales) – serie animata trasmessa dal 2006 al 2008
 The Tom & Jerry Show (The Tom and Jerry Show) – serie animata trasmessa dal 2014

Videogiochi 
 Tom & Jerry – videogioco del 1989 per Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Tom & Jerry – videogioco del 1991 per DOS, NES
 Tom & Jerry – videogioco del 1992 per Game Boy
 Tom & Jerry – videogioco del 1993 per SNES

Varie 
 Tom & Jerry – cocktail alcolico a base di eggnog, brandy e rum
 Tom and Jerry, or Life in London – opera teatrale di William Moncrieff